1967/68 was het 70e seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester City werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

* Peterborough kreeg 19 strafpunten voor omdat het premies uitbetaalde aan spelers wat in die tijd verboden was.

Fourth Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1967/68